Pierrefiche puede referirse a:

 Pierrefiche, comuna francesa situada en Aveyron.
 Pierrefiche, comuna francesa situada en Lozère.